Кечил-оол, Тулуш Балданович (1914—1945) — участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Кечил-оол, Экер-оол Дулушович (1934—2000) — поэт, прозаик, переводчик, член Союза журналистов СССР, Союза писателей Республики Тыва.